В парному жіночому розряді тенісного турніру Wellington Classic 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Наталія Медведєва і Лейла Месхі виграли титул, у фіналі перемігши пару Мішелл Джаггард і Джулі Річардсон 6-3, 2-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (чемпіонки)
 Белінда Кордвелл /  Луїс Філд (півфінал)

 Карін Баккум /  Сімоне Шилдер (1-ше коло)
 Мішелл Джаггард /  Джулі Річардсон (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Wellington Classic